Název Proseč má více obcí:
 Proseč – město v okrese Chrudim
 Proseč (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov

… nebo částí obcí:
 Proseč (Březina) – část obce Březina v okrese Brno-venkov
 Proseč (Kámen) – část obce Kámen v okrese Havlíčkův Brod
 Proseč (Pošná) – část obce Pošná v okrese Pelhřimov
 Proseč (Ralsko) – zaniklá ves v katastrálním území Jabloneček města Ralsko v okrese Česká Lípa
 Proseč (Seč) – část obce Seč v okrese Chrudim
 Proseč (Záhoří) – část obce Záhoří v okrese Semily
 Proseč (Žernov) – část obce Žernov v okrese Semily

Slovo Proseč se objevuje také v názvech obcí:
 Proseč pod Ještědem – obec v okrese Liberec
 Proseč pod Křemešníkem – obec v okrese Pelhřimov

… nebo částí obcí:
 Česká Proseč – část obce Úbislavice v okrese Jičín
 Proseč nad Nisou – část města Jablonec nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 Proseč-Obořiště – část obce Nová Cerekev v okrese Pelhřimov
 Pustá Proseč – část města Nová Paka v okrese Jičín

Související články 
 Nad Prosečí

Podobné názvy 
 Roseč

Externí odkazy